Stati Uniti d'America
 Castlewood – census-designated place della Contea di Arapahoe, Colorado
 Castlewood – città della Contea di Hamlin, Dakota del Sud
 Castlewood – census-designated place della Contea di Russell, Virginia